Der Begriff Rutenbeck bezeichnet

 ein Dorf, das einen Ortsteil der Gemeinde Bliedersdorf darstellt,
 einen Bach in Wuppertal, siehe Rutenbeck (Wupper)